Ciemny – potok, dopływ Dunajca
 Ciemny – potok, dopływ Słomki